Tubal est un nom propre qui peut désigner :

Une cité 
 Tubal ou Bad-Tibira, ancienne cité sumérienne, non encore localisée avec certitude ; il pourrait s'agir de Tell al-Madain en Irak non loin du Tigre ; les Grecs la connaissaient comme étant Panti-Biblos.

Un personnage 

 Tubal-Caïn (aussi Toubal-Caïn), personnage biblique, fils de Lamech et de Tsillah
 Tubal, personnage biblique, fils de Japhet et petit-fils de Noé.
 , personnage du Marchand de Venise de William Shakespeare.